Ватаг — той, хто керує ватагою; ватажок, верховода (напр.: Бондаренко Іван (гайдамацький ватаг))
 Ватаг — старший чабан.
 Ватаг — провідник групи колядників, який несе багатокутну зірку (зві́зду), прилаштовану на палиці.

Посилання